Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Burillo che ha battuto in finale Nicolas Escudé che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 2-1.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (semifinali)
 Julián Alonso (quarti di finale)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Ionuț Moldovan (primo turno)

 Jordi Burillo (Campione)
 Nuno Marques (semifinali)
 Geoff Grant (quarti di finale)
 Nicolas Escudé (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1997